L'expression Oscars du cinéma 1945 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1945 et honorait des films sortis en 1944.

Pour les films sortis en 1945 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1946.